Osoby o tym nazwisku:
 Elwira Saadi – radziecka gimnastyczka
 Idriss Saadi – algierski piłkarz
 Mohamed Saadi – algierski zapaśnik